dr. Varga Zsolt (1973. december 16.) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása: bíró (jelenleg a Ballassagyarmati Járásbíróság Elnökhelyettese)

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1998-ban tette le. A szabadidős kispályás bajnokságokban is közreműködött, majd az NB I-es futsalbajnokság játékvezetője lett. 2019. december 14-én az MLSZ JB. , így 2020. január 25-én újra búcsúzott.

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Játékvezető Bizottsága 2008-ban terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) partbíróinak, asszisztenseinek keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen volt a játékvezető segítője.

Források 
 Síp és Zászló – 2009 I. évfolyam 3. szám
 dr. Varga Zsolt / focibiro.hu - Hozzáférés: 2020. július 3.

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek